Ю́рий Дани́лин:
 Данилин, Юрий Иванович (1897—1985) — советский критик, литературовед, переводчик, доктор наук, профессор.
 Данилин, Юрий Николаевич (1965—2004) — майор ФСБ, Герой России (посмертно). Примечания